Enigma, Енігма — загадка, головоломка, щось таємниче, невимовне, або шарада або складне завдання.
 Енігматичні зображення
 «Енігма» — шифрувальна машина часів Другої світової війни.
 Енігма — місто у штаті Джорджія, США.
T-55 Enigma — іракська модифікація танка Т-55

 Кінематограф
 «Енігма» — фільм 1983 режисера Жанно Шварца.
 «Енігма» — фільму 1987 року режисера Лючіо Фульчі.
 «Енігма» — фільм 2001 режисера Майкла Ептіда.
 «Енігма» — серіал 2010 року з 15 серій (фантастика, трилер, пригоди) режисери М.Рудкевіч, Ю.Юліна.

Музика
 Enigma — музичний проект.
 Enigma  — дебютний альбом української інді-поп артистки Люсі.
 Enigma — студійний альбом групи Ill Niño.
Відеоігри
Enigma — вільна відеогра-головоломка.
 Enigma: Rising tide — аркадний симулятор морських боїв Другої світової війни.
 Enigma — персонаж відеогри DotA 2